

Arte 
È il cognome () di alcuni artisti russi:

 Il'ja Efimovič Repin – pittore
 Vadim Viktorovič Repin – violinista

Astronomia 
 2468 Repin – asteroide del sistema solare 
 Repin – cratere di Mercurio

Geografia 
 con la grafia Řepín – comune della Repubblica Ceca